Антас-де-Улья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульоа. Занимает площадь 104 км². Население — 2346 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Oficial del Ayuntamiento de Antas de Ulla

Муниципалитеты Луго